Daucus daucorlaya är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Daucus daucorlaya ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
daucorlaya